Humbert II, właśc. Humbert Mikołaj Tomasz Jan Maria (; ur. 15 września 1904 w Racconigi, zm. 18 marca 1983 w Genewie) – król Włoch od 9 maja do 12 czerwca 1946, z dynastii sabaudzkiej, syn Wiktora Emanuela III i królowej Heleny Czarnogórskiej. Ze względu na zaledwie miesięczny okres panowania nazwany „królem Maja” (wł. Re di Maggio).

Zarys biografii 
8 stycznia 1930 poślubił w Rzymie Marię Józefę Belgijską (ur. 4 sierpnia 1906, zm. 27 stycznia 2001), córkę Alberta I Koburga i jego żony Elżbiety Gabrieli Bawarskiej. Mieli czworo dzieci:
 Maria Pia Ludwika (ur. 1934)
 ∞ (1) książę Aleksander Karadziordziewić (syn regenta Pawła Karadziordziewića)
 ∞ (2) książę Michał Burbon-Parmeński (wnuk Roberta Parmeńskiego)
 Wiktor Emanuel (ur. 1937), książę Neapolu, pretendent do tronu Włoch
 ∞ Marina Ricolfi Doria

 Maria Gabriela Elżbieta (ur. 1940)
 ∞ Robert Zellinger de Balkany
 Maria Beatrycze Karolina (ur. 1943)
 ∞ Luis Reyna
W czasie zaręczyn Marii Józefy i Humberta miała miejsce nieudana próba postrzelenia księcia. Uroczystości ślubne były bardzo wystawne. Maria była bardzo zakochana w mężu, który traktował ją ze znacznie większą rezerwą. Jego chłód, a później obojętność sprawiły, że małżonkowie coraz bardziej oddalali się od siebie, tym bardziej, że nie mieli wiele wspólnych zainteresowań.

Humbert przejął władzę, gdy jego ojciec abdykował na jego rzecz. Od samego początku starał się wiele podróżować po kraju, by spotykać się jak najczęściej z poddanymi, którzy okazywali mu swą lojalność.

Humbert II panował zaledwie 33 dni. Zrezygnował z piastowania urzędu królewskiego po referendum, które niewielką większością głosów zadecydowało o wprowadzeniu we Włoszech ustroju republikańskiego. Aktu abdykacji nie podpisał. Wyemigrował później do Szwajcarii, a następnie do Portugalii  (Cascais).

W przeciwieństwie do innych rodzin królewskich, które zmuszone do ucieczki pozostawiały w ojczyźnie swoje dobra, Humbert dysponował olbrzymim majątkiem. Król narzucił sobie ścisły rozkład dnia: ranki poświęcał na skrupulatną lekturę włoskiej prasy i korespondencji, popołudniami przyjmował wizyty, redagował orędzia i odezwy. Pozwalał sobie jedynie na krótkie chwile odpoczynku: spacerował wówczas wzdłuż dzikiego portugalskiego wybrzeża lub też spędzał wieczory w teatrze.

Był przedostatnim właścicielem Całunu Turyńskiego. Zapisał go w testamencie Stolicy Apostolskiej.

Odznaczenia 

 Wielki Mistrz Orderu Annuncjaty w 1922, a od 1946 Wielki Mistrz
 Wielki Mistrz Orderu Świętych Maurycego i Łazarza
 Wielki Mistrz Orderu Sabaudzkiego Wojskowego
 Wielki Mistrz Orderu Sabaudzkiego Cywilnego
 Wielki Mistrz Orderu Korony Włoch
 Krzyż Wielki Orderu Orła Rzymskiego
 Krzyż Wielki Orderu Kolonialnego Gwiazdy Włoch
 Baliw Krzyża Wielkiego Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego
 Baliw Krzyża Wielkiego Orderu Konstantyńskiego Świętego Jerzego (Sycylia)
 Order Świętego Andrzeja Apostoła Pierwszego Powołania (Rosja)
 Order Świętego Aleksandra Newskiego (Rosja)
 Order Świętego Stanisława (Rosja)
 Order Świętej Anny (Rosja)
 Order Orła Białego (Rosja)
 Order Złotego Runa (Hiszpania)
 Order Świętego Januarego (Sycylia)
Order Świętego Huberta (Bawaria)
 Order Królewski Serafinów (Szwecja)
 Order Słonia (Dania)
 Order Orła Białego (1929, Polska).
 Wielka Wstęga Orderu Leopolda (Belgia)
 Order Najwyższy Chrystusa (1932, Watykan)
 Łańcuch Królewski Wiktorii (1934, Wielka Brytania)
 Łańcuch Orderu Orła Gruzji
 Łańcuch Orderu Pro Merito Melitensi
 Krzyż Wielki Orderu Karola I (Rumunia)
 Order Michała Walecznego I, II i III klasy (1943, Rumunia)
 Krzyż Wielki Orderu Grobu Świętego (Watykan)

Rodowód

Przypisy 

Cudzoziemcy odznaczeni Orderem Orła Białego (II Rzeczpospolita)
Dynastia sabaudzka
Kawalerowie maltańscy
Odznaczeni Orderem Annuncjaty
Odznaczeni Orderem Grobu Świętego
Odznaczeni Orderem Karola I
Odznaczeni Orderem Korony Włoch
Odznaczeni Orderem Królewskim Serafinów
Odznaczeni Orderem Leopolda (Belgia)
Odznaczeni Orderem Michała Walecznego
Odznaczeni Orderem Najwyższym Chrystusa
Odznaczeni Orderem Sabaudzkim Cywilnym
Odznaczeni Orderem Sabaudzkim Wojskowym
Odznaczeni Orderem Skanderbega
Odznaczeni Orderem Słonia
Odznaczeni Orderem Świętego Aleksandra Newskiego (Imperium Rosyjskie)
Odznaczeni Orderem Świętego Andrzeja (Imperium Rosyjskie)
Odznaczeni Orderem Świętego Huberta
Odznaczeni Orderem Świętego Januarego
Odznaczeni Orderem Świętego Stanisława (Imperium Rosyjskie)
Odznaczeni Orderem Świętej Anny
Odznaczeni Orderem Świętych Maurycego i Łazarza
Odznaczeni Orderem Złotego Runa
Odznaczeni Świętym Konstantyńskim Orderem Wojskowym Świętego Jerzego
Władcy włoscy
Włoscy marszałkowie
Urodzeni w 1904
Zmarli w 1983